Гран-при Испании () — четвёртый гран-при Формулы-1 в сезоне  года. Проводился с 11 по 13 мая 2007 года на трассе Каталунья в Барселоне.

Свободные заезды

Тест-пилоты 
В свободных заездах на Гран-при Испании тест-пилоты участия не принимали.

Квалификация 

Фелипе Масса завоевал третий поул подряд, принеся команде Ferrari четвёртый поул на первых 4 Гран-при сезона  года. Как и на 3 предыдущих этапах, первые 2 ряда стартового поля остались за представителями команд Ferrari и McLaren - вторая позиция у Алонсо, третья - у Райкконена, четвёртая - у Хэмилтона.

Гонка 

Фелипе Масса (Ferrari) одержал вторую победу подряд, стартовав с поула, показав быстрейший круг в гонке и уступая лидерство только на время пит-стопов. Во время первого пит-стопа Массы часть топлива пролилась мимо и когда бразилец покидал боксы оно сгорело. Третью гонку подряд второе место занимает Льюис Хэмилтон (McLaren-Mercedes), за счет чего ему удалось после этого этапа занять первую строчку в общей классификации чемпионата. На третьем месте остался ещё один гонщик McLaren Фернандо Алонсо. Один из лидеров чемпионата до этого этапа, Кими Райкконен сошёл с дистанции из-за проблем с электрикой автомобиля.

Также, следует отметить лучшее место в карьере Нико Росберга — шестое, первые очки в сезоне 2007 года у команды Red Bull-Renault (пятое место Дэвида Култхарда) и первое зачетное очко в истории команды Super Aguri-Honda — восьмое место Такумы Сато.

|}

 Запланировано 66 кругов, но дистанция сокращена на один круг из-за прерванного старта и дополнительного формирующего круга (Ярно Трулли заглох на стартовом поле).
 Ярно Трулли стартовал с пит-лейн.
 Кристиан Алберс наказан штрафом «проезд через пит-лейн» за игнорирование синих флагов.

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Испании